

Geografia 
 Agali – lago dell'Estonia
 Agali – cittadina indiana nel distretto di Palakkad 
 Yuxarı Ağalı – comune dell'Azerbaigian situato nel distretto di Biləsuvar

Persone 
 Victor Agali – ex calciatore nigeriano, attaccante